Christian Christiansen (1884-1955), pianiste danois.
 Christian Christiansen (1895-1963), homme politique danois.
 Christian Christiansen (1843-1917), scientifique danois.